Shut Down puede referirse a:

 «Shut Down», canción de The Beach Boys de 1963,
 «Shut Down», canción de Blackpink de 2022,
 Shut Down Volume 2, álbum de estudio de The Beach Boys de 1964.